Davistown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Davistown (Alabama)
 Davistown (Kentucky)
 Davistown (North Carolina)
 Davistown (Pennsylvania)
 Davistown (South Carolina)

in Australien:
 Davistown (New South Wales)